

Hostovice, quartiere della città di Pardubice

Hostovice, comune del distretto di Snina